Saint-Raphaël puede referirse a: 

 Saint-Raphaël, municipio de Quebec (Canadá).
 Saint-Raphaël, comuna de Dordoña (Francia).
 Saint-Raphaël, comuna de Var (Francia).
 Saint-Raphaël VHB, equipo de balonmano de Francia.
 Saint-Raphaël, arrondissement (distrito) de Haití.